Velika nagrada San Marina 1996 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1996. Odvijala se je 5. maja 1996.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:26,890
| 
|-
! 2
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:27,105
| +0,215
|-
! 3
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:27,220
| +0,330
|-
! 4
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:27,688
| +0,798
|-
! 5
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:28,009
| +1,119
|-
! 6
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:28,205
| +1,315
|-
! 7
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 1:28,336
| +1,446
|-
! 8
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:28,423
| +1,533
|-
! 9
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:28,632
| +1,742
|-
! 10
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:28,785
| +1,895
|-
! 11
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:29,079
| +2,189
|-
! 12
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 1:29,099
| +2,209
|-
! 13
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:29,472
| +2,582
|-
! 14
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 1:29,539
| +2,649
|-
! 12
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 1:29,541
| +2,651
|-
! 16
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:29,892
| +3,002
|-
! 17
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:29,989
| +3,099
|-
! 18
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 1:30,471
| +3,581
|-
! 19
| 21
|  Giancarlo Fisichella
| Minardi-Ford
| 1:30,814
| +3,924
|-
! 20
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 1:31,316
| +4,426
|-
! 21
| 22
|  Luca Badoer
| Forti-Ford
| 1:32,037
| +5,147
|-
! DNQ
| 23
|  Andrea Montermini
| Forti-Ford
| 1:33,685
| +6,795
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 63
| 1:35:26,156
| 2
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 63
| + 16,460 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 63
| + 46,891 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 63
| + 1:01,583
| 6
| 3
|-
! 5
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 63
| + 1:18,490
| 9
| 2
|-
! 6
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 62
| +1 krog
| 5
| 1
|-
! 7
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 62
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 8
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 61
| Motor
| 11
|  
|-
! 9
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 61
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 10
| 22
|  Luca Badoer
| Forti-Ford
| 59
| +4 krogi
| 21
|  
|-
! 11
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 57
| Vzmetenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 54
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 45
| Zavrten
| 16
|  
|-
! Ods
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 44
| Hidravlika
| 4
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 40
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 38
| Hidravlika
| 14
|  
|-
! Ods
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 36
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 32
| Zavore
| 10
|  
|-
! Ods
| 21
|  Giancarlo Fisichella
| Minardi-Ford
| 30
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 25
| El. sistem
| 15
|  
|-
! Ods
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 23
| Motor
| 8
|  
|-
! DNQ
| 23
|  Andrea Montermini
| Forti-Ford
|  
| Pravilo 107 %
| 22
|  
|}

Formula 1 sezona 1996
1996